Le Signal ist der Name folgender Berge:
Le Signal (Antarktika)
Le Signal (Schweiz)